Evroazijski braon medved je vrsta medveda koji živi u Rusiji, mada njegove sabraće ima u čitavoj Skandinaviji, na Balkanu, Karpatima, a nešto malo i na Pirinejima i Alpima. Pre 2500. godina nastanjivao je čitavu Evropu, čak i u područje današnje Velike Britanije. Međutim, porast populacije i posebno lovci naterali su ga da ode iz tih krajeva. Dlaka mu je izrazito braon, sa različitim nijansama. Glava mu je obična, okrugla, uši zaobljene. Ima dosta dugačke i jake šape i čak 42 zuba. Težak je oko 250-300kg.

Reference 

Медведи